La quatrième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, est diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand.

Pour la  fois dans l'histoire de l'édition française, un candidat (Jean Tezenas du Montcel) arrive au bout du parcours final et à grimper la Tour des Héros dans le temps imparti. Il devient le premier Ninja Warrior français et remporte .

Présentation de l'émission 
Le décor de l'émission est un parcours d'obstacles situé au-dessus de piscines. Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l'eau, afin d'enclencher un buzzer situé au bout du parcours, et si possible en un minimum de temps. Contrairement à un jeu du même type comme Wipeout, toute erreur est éliminatoire, et il est impossible de recommencer un obstacle.

 Tout d'abord au début des émissions 1, 2, 3 et 4 se trouve le parcours de qualification avec 5 obstacles qui change à chaque émission. Cette première étape pour les candidats est renouvelée une fois encore : après avoir franchi les 2 premiers obstacles, le candidat doit choisir entre un parcours A ou un parcours B : il contient 2 épreuves avant les murs, favorisant l'agilité sur le premier cité, la force et l'endurance des bras sur l'autre. Un par un, les 50 candidats ont pour but de le franchir et d'aller buzzer au bout du parcours. Seuls les 12 meilleurs sont sélectionnés pour la demi-finale.
Cette année, le Méga Mur fait son arrivée en France, c'est un mur de  encore plus haut que le mur incliné de base. La nouvelle règle est donc qu'arrivé devant le mur, chaque candidat aura le choix entre tenter sa chance au Méga Mur pour tenter de décrocher directement une place pour la finale ainsi qu'empocher un chèque de  ou bien ne pas prendre de risques et essayer de monter le mur basique. À noter que les candidats qui voudront essayer le Méga Mur n'ont qu'une seule tentative pour réussir, s'ils échouent, ils n'auront alors droit plus qu'à un seul essai pour le mur classique.

 La demi-finale avec à chaque fois, le Chemin de l'Olympe, le Tic-Tac, le Pont Suspendu, les Lanières de Feu et enfin le Piège de l'Araignée a aussi de nouvelles règles : les Duels.
Cette année, les 12 demi-finalistes vont tous s'affronter en 6 duels de façon parallèle (le plus rapide des qualifications affrontera le  des qualifications, le  affrontera le , le  le , etc.). À chaque fois, le candidat qui fera le meilleur parcours ainsi que le meilleur temps sera qualifié pour la finale, il y aura donc à la fin de chaque émission 6 finalistes en plus de ceux qui auront réussi à franchir le Méga Mur.
Parmi les 6 concurrents qui auront gagné leurs duels, le plus rapide d'entre eux remportera un chèque de .

 La finale, avec 2 parcours dotés d'épreuves encore plus dures avec le premier parcours les Dominos, les Barillets, le Double Twister, l'Écarteur, la Rampe de Lancement, la Planche à Bascule et enfin la Tour de Plomb et sur le second parcours, le Levier de Fer, les Mikados Suspendus, l'Échelle d'Hercule, l'Accroche du Ciel, la Montagne de Verre, l'Ascenseur de l'Extrême, le Mur des Titans, la Haute Voltige, le Plafond de Verre, la Traversée d'Ulysse et pour finir, la Tour des Héros.

Le premier parcours de la finale doit être impérativement terminé en moins de 4 min 10 et l'écoulement de la limite du temps ou une chute est fatale puisque les candidats ne sont plus repêchés. Les 5 premiers obstacles du second parcours doivent obligatoirement être effacés en moins de 3 min 10. Là-encore, dépasser la limite de temps ou chuter entraîne l'élimination et les candidats ayant échoué ne peuvent une nouvelle fois pas être repêchés. Les 4 derniers obstacles du second parcours ne possèdent plus de limite de temps, le candidat peut alors prendre tout le temps qui lui semble nécessaire pour avancer. Les règles concernant l'élimination restent les mêmes.
Pour se qualifier pour la phase suivante, il faut terminer le parcours en un minimum de temps. Au cas où trop peu de candidats ont pu atteindre le buzzer, les candidats sont repêchés par rapport au dernier obstacle franchi, puis au temps. Cependant, pour accéder à la Tour des Héros, il faut impérativement terminer le parcours final, ce qui fait qu'il peut n'y avoir aucun vainqueur sur une saison si personne ne termine ce parcours. À ce jour, il n'y a aucun vainqueur.

Contrairement à American Ninja Warrior, toutes les émissions de qualifications se déroulent dans la même ville : Cannes.

Émissions

Qualifications  : vendredi 5 juillet 2019 
Lors du premier parcours, Charles Poujade est le seul à buzzer en haut du méga-mur de . Il se qualifie directement pour la finale et remporte . Ils sont plus de 12 à buzzer, ils sont départagés par le chronomètre.

Les demi-finales se déroulent sous la forme de 6 duels. Clément Dumais se qualifie pour sa  finale en 4 participations en éliminant Corentin Dupessey-Brun, le plus rapide à buzzer lors des qualifications. Manon Chapet, professeur d'escalade, la seule femme à buzzer ce soir, élimine Vioto alias Black Panther et se qualifie pour la finale.

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale en gagnant également une prime de .

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant fait le meilleur chronomètre et empochant une prime de .

Qualifications  : vendredi 12 juillet 2019 

Lors de ces qualifications, le champion de l'an passé, Jean Tezenas du Montcel, remporte le premier parcours mais se fait battre par Charles Brunet sur le  parcours. Ce dernier remporte les  promis au meilleur temps du  parcours.
Deux femmes se qualifient pour le second parcours : une habituée, Laura Mété et une nouvelle, Amélie Machado. Classées 11 et  elles sont opposées aux 2 meilleurs du  parcours et sont éliminées.
Hamza Boumziza se qualifie à quelques centimètres près après visionnage du ralenti, son adversaire ayant chuté quasiment au même endroit et avec le même chrono.

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale en gagnant également une prime de .

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant fait le meilleur chronomètre et empoche une prime de .

Qualifications  : vendredi 19 juillet 2019 
Pour ces  qualifications, d'anciens finalistes viennent prendre leur revanche et affronter des novices.

Thomas Dudoué,  de la saison 3, réussit à se hisser en haut du Mega Mur en . Il se qualifie pour la finale et remporte . Dernier candidat, Ibra TV le roi du buzz va buzzer en haut du Mega Mur. Il se qualifie aussi directement pour la finale et remporte . 14 candidats ont buzzé et 2 anciens finalistes sont éliminés au chronomètre, Antoine Van de Putte et Chloé Henry. Thomas Hubener,  des saisons 1 et 3 choisit d'assurer avec le petit mur et se classe  des qualifications en .

En , Thomas Hubener est le  qualifié pour la finale malgré le buzz en  de Nicolas Flessel. Il disputera une  finale. Jérémy Pasquereau met  de plus. Robin Poisat gagne pour ... Adrien Mas devient le plus rapide en  en battant de justesse Thibault Gest. il gagne également .

Ce soir l'expérience sur Ninja Warrior aura primé. Malgré quelques novices prometteurs. 2 nouveaux candidats ont vaincu le Mega Mur et gagné . Buzzer 2 fois ne suffit plus pour être assuré d'aller en finale. D'après les dernières paroles de Denis ce soir, la prochaine émission mettra en vedette les novices après les anciens de ce soir.

Après 3 émissions qualificatives il y a 18 qualifiés au temps et 3 grâce au Mega mur.

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant fait le meilleur chronomètre et empoche une prime de .

Qualifications  : vendredi 26 juillet 2019 
Ce soir l'émission est placée sous le signe de la nouvelle génération, qui affronte quelques anciens. Le premier concurrent, Louis Le Port, va buzzer en 2 min 31.

Seuls 9 candidats arrivent à buzzer en  manche. Aucune femme n'arrive à se qualifier pour la seconde manche.

En demi-finale, Phil Güd, dernier repêché de la  manche, élimine Jean Bélin le meilleur de la . Les 3 meilleurs de la  manche sont éliminés en demi-finale par des candidats repêchés au temps. Parmi ces derniers, Rémi Fantino pour sa  participation. Phil Güd est le plus rapide de la seconde manche pour 12 centièmes de secondes et remporte les . Matt et Rémi Fantino réussissent l'exploit de se qualifier sans buzzer dans aucune des 2 manches alors que certains ont buzzé 2 fois et sont éliminés.

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant fait le meilleur chronomètre et empoche une prime de .

Finale : vendredi 2 août 2019 
Pour cette finale, 27 concurrents sont au départ dont les 3 qui ont franchi le Méga Mur en qualifications. Pour se qualifier pour le second parcours, ils devront buzzer en moins de 4 min 10. 11 candidats réussissent à se qualifier : Ibra TV pour 1/10 de seconde malgré une blessure à la main en cours de parcours. Les meilleurs sont Jean Tezenas du Montcel et Nicolas Cerquant, 2 habitués qui buzzent à 1 min 1 s du temps limite.

Pour le second parcours les candidats ont 3 min 10 pour les 5 premiers obstacles. Le reste du parcours n'a pas de limite éliminatoire au chronomètre. 5 candidats buzzent dans les temps à l'Ascenseur de l'Extrême. 3 anciens de Ninja Warrior sont au pied de la Tour des Héros. Un seul d'entre eux aura la chance de gagner les ... Jean Tezenas du Montcel, Thomas Hubener ou Nicolas Cerquant ?... Cela se jouera au finish.

Pour terminer cette finale, il reste à escalader le long d'une corde lisse les 23 mètres de la Tour des Héros... Et ce, en moins de 40 secondes... Le vainqueur est Jean Tezenas du Montcel qui réussit le temps de , devant Nicolas Cerquant qui réussit aussi l'ascension dans le tems imparti et Thomas Hubener (avec un temps au-delà des 40 secondes). Il devient le  en France à gagner ce jeu et les , cette année la victoire a récompensé l'expérience sur ce jeu... et on a enfin un vainqueur français de la Tour des Héros !

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le premier parcours et se qualifiant pour le second.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le deuxième parcours et se qualifiant pour les quatre derniers obstacles.

Quatre derniers obstacles 

 Légende
  Candidat ayant réussi les quatre derniers obstacles et se qualifiant pour la Tour des Héros.

Tour des Héros 

 Légende
  Candidat ayant réussi la Tour des Héros en étant le plus rapide et devenant le premier Ninja Warrior français.

  Candidat ayant réussi la Tour des Héros mais n'ayant pas réalisé le meilleur chrono.

Audiences 
Diffusion le vendredi de  à 

Légende
 Plus hauts chiffres d'audiences.
 Plus bas chiffre d'audiences.

Notes et références

Notes

Références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2019 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior